Košarkaški klub "Novska" (Športski košarkaški klub "Novska"; KK "Novska"; ŠKK "Novska"; "Novska") je muški košarkaški klub iz Novske, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2021./22. klub se natječe u "Trećoj muškoj košarkaškoj ligi - Jug", ligi četvrtog stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu

Uspjesi

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci

Vanjske poveznice  
 Košarkaški Klub Novska, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, Košarkaški Klub Novska 
  basketball.eurobasket.com, KK Novska 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KOŠARKAŠKI KLUB NOVSKA NOVSKA

Izvori  
 
 Josip Šimunović: 30 godina Košarkaškog kluba "Novska" : (1976.-2006.) : monografija, Novska, 2006.,  
 novska.hr, Novska – grad športa, pristupljeno 16. prosinca 2021. 
 zsu-novska.hr, POPIS ČLANICA ZAJEDNICE, pristupljeno 16. prosinca 2021. 
 poslovna.hr, ŠPORTSKI KOŠARKAŠKI KLUB NOVSKA NOVSKA 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI KOŠARKAŠKI KLUB " NOVSKA" NOVSKA 
 fininfo.hr, KK "NOVSKA" NOVSKA 
  

 
Hrvatski košarkaški klubovi 
Športski klubovi u Sisačko-moslavačkoj županiji 
Novska